Държилово може да се отнася за:

 село Държилово, днес Метаморфоси, дем Негуш, Гърция;
 село Държилово, община Сопище, Северна Македония;
 село Жижево, община Сатовча, България, чието старо паралелно име е Държилово.